Harry von Arnim kan syfta på:

* Harry von Arnim (1824–1881), tysk diplomat
 Harry von Arnim (1890–1941), tysk general